Il nome Nicholson è stato assegnato a numerose isole, tra cui:
Isola Nicholson, isola antartica dell'arcipelago Windmill.
Isola Nicholson, isola del lago Ontario (Stati Uniti/Canada).